15-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 2 февраля по 8 марта 1947 года в Ленинграде, во Дворце культуры имени Кирова.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты СССР по шахматам
1947 год в шахматах
Спорт в России в 1947 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Февраль 1947 года
Март 1947 года
1947 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1947 году